Ylinensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koijusaari (ö i Tornedalen, lat 66,70, long 24,50), Lappland, 
 Ylinensaari (ö i Finland), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar